3. pěší pluk může být:

 3. pěší pluk (Habsburská monarchie) – pěší pluk Habsburské monarchie
 Pěší pluk 3 „Jana Žižky z Trocnova“ – československý pěší pluk
 3. pěší pluk (Spojené státy americké) –  americký pěší pluk